Yatabaré ist der Familienname folgender Personen:

 Mustapha Yatabaré (* 1986), malischer Fußballspieler
 Sambou Yatabaré (* 1989), malischer Fußballspieler